Otto unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Jersey:

  – fregata varata nel 1654, catturata dai francesi nel 1691 e affondata nel 1694
  – fregata varata nel 1694
  – fregata varata nel 1698, trasformata in pontone le 1731 e affondata nel 1763
  – fregata varata nel 1736 e affondata nel 1783
  – sloop-of-war varato nel 1776
  – cutter varato nel 1860
  – cacciatorpediniere della classe J, varato nel 1939 e affondato nel 1941
  – pattugliatore della classe Island, varato nel 1976, venduto al Bangladesh nel 1994 e rinominato BNS Shaheed Ruhul Amin, radiato nel 2004